Wings of Love – album dei The Temptations del 1976
 Wings of Love – album dei Nova del 1977